Paul Belmondo – scultore francese
 Paul Belmondo – pilota automobilistico ed attore francese, figlio di Jean-Paul Belmondo